Лакиш ():

 Шимон бен Лакиш (или Реш Лакиш; ок. 200—275) — палестинский амора 2-го поколения.
  (род. 1944) — американская художница.

Примечания